Ruch Nowej Kultury – chiński ruch kulturowy i reformatorski na początku XX wieku
 Ruch Nowej Kultury – wrocławska kontrkultura w latach 80. XX wieku